Op het US Open 1978 tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september 1978.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigers Betty Stöve (Nederland) en Frew McMillan (Zuid-Afrika) slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale ver­sloe­gen zij het tweede reekshoofd Billie Jean King (VS) en Ray Ruffels (Australië) in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Stöve had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; McMillan twee.

Naast Stöve waren er geen andere deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1978